Пісні муїсків — усна творчість народу чибча-муїска в доколоніальний період. Тісно була пов'язана з музикою та танцями. Основими жанрами були ритуальний, землеробський, побутовий, жартівлий. З вимиранням рідної мови муїсків занепала пісенна творчість. Більшість з них відомі за згадками хроністів Лукаса Фернандеса П'єдраіти та Хуана Родрігеса Фрейле.

Характеристика 
Пісні у муїсків мали важливий суспільно-політичний та ритуальний характер. Лише деякі пісні були розважального типу. піснями разом з музикою і танцями супроводжувалися найвичначніші ритуали: громадські моління, звернені до сил природи (з різної нагоди), сходження володар на «трон» (яскравим прикладом цього є обряд Ельдорадо), весілля, поховання, облаштування оселі.

Пісні разом з танцями були частиною усіх свят. За записами хроністів ці пісні поєднували сумні та радісні строфи, або під час свят чергувалися пісні піднесеного та похмурого змісту. Існували пісні на кшталт гімнів звернених до бога Сорнця-Суа. На території Бакати були популярні пісні на честь богині Місяця-Чіа.

Відомо про пісні муїсків, пов'язані із землеробським циклом: так співали під час ритуалів перед початком робіт, де благали богів про врожай та дощ, після жнив були співи-подяки. Є окремі згадки про пісні муїсків під час сівби та інших сільськогосподарських робіт.

Окремі групи пісень мали мисливці та вояки. Вони напередодні полювання або початку військової кампанії виконували спеціальні ритуальні пісні. Про них міститься згадка у конкістадорів та хроністів, проте невідомий їх зміст та спосіб виконання.

Також знано, що жерці при час важливих ритуалів виконували пісні, в яких зверталися до богів. Ці співи розуміли як магічне дійство та заклинання, яке допоможе отримати милість від надприродних сил.

У легендах муїсків є згадка про наявність побутових та жартівливих пісень. Воми мали короткочасне значення, в них оспівувався особа або подія. Муїски у піснях полябляли висміювати якійсь людські вади, недолік або злочини. Так, в одній з легенд про озеро Гуатавіта, оповідається про спів жартівливої пісні про дружину касіка, яка порушила подружню вірність. Цим люди довелі її до самогубства та перетворення на духа озера Гуатавіта.

На сьогодні з усього цього доробку майже нічого не залишилось, оскільки в своїй переважній більшості пісні іспанськими хроністами не записувалися, вони лише відмічали їх наявність. Разом з тим у піснях католицькі священики вбачали залишки поганських звичаїв, які потрібно викорінювати.

Джерела 
 Marti S. Alt-America: Musik der Indianer in prakolumbischer Zeit // Musikgescb.icb.te in Bildem. — Leijpzig, 1970. 
 Ghisletti L. Los muiskas una gran civilizacion precolombina, t. 1-2. — Bogota, 1954. 

Чибча
Пісні